Nome di due diversi distretti della provincia di Ayutthaya, in Thailandia:

Distretto di Bang Sai (1404)
Distretto di Bang Sai (1413)